Премьер-лига Бахрейна 2009/2010 годов () — 53-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Мухаррак». Сезон начался 24 сентября 2009 года и завершился 17 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
 Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2009/2010
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2009 году
Спорт в Бахрейне в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010